Az Cofidis (UCI csapatkód: COF) egy francia profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik, ami a legmagasabb szint az országúti kerékpározásban. A besorolásának köszönhetően indulhat a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett World Tour versenyeken. A csapat  legismertebb versenyzői Guillaume Martin és Ion Izagirre.

Keret (2023)

További információk 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Franciaországban

pt:Cofidis